Джоанна П. Адлер () — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Адлер окончила колледж Уильямса в Уильямстауне, штат Массачусетс, а после обучалась в Tisch School of Arts Нью-Йоркскиго университета. Позже она появилась в ряде телевизионных рекламных роликов, а также снялась в нескольких независимых кинофильмах, наиболее значимые из которых «Событие» (2003), и «Книга любви» (2004). В 1995 году, Адлер выиграла премию Obie за лучшую женскую роль, за выступление в пьесе The Boys in the Basement. Адлер также выступала во многих других театральных постановках в период своей карьеры, таких как The Most Fabulous Story Ever Told, Lydie Breeze и Deuce, на Бродвее.

На телевидении, Адлер была гостем в сериалах «Секс в большом городе», «Закон и порядок», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Дурнушка», «Студия 30», «Хорошая жена» и «Оранжевый — хит сезона». Также у неё были второстепенные роли в сериалах «Гравитация» (Starz, 2010), и «Ну что, приехали?» (TBS, 2011—2012). В конце 2013 года, Адлер получила основную роль во втором сезоне сериала Lifetime «Коварные горничные», где она играет новую скрытную горничную, которая описывается как миссис Денверс из классического фильма Хичкока «Ребекка».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Obie
Киноактрисы США
Выпускники Колледжа Уильямса
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета